Prins Charles kan være flere forskellige personer:

 Charles I af England var kendt som Prins Charles fra 1616 til 1625
 Charles II af England var kendt som Prins Charles fra 1630 til 1649
 Charles 3. af Monaco var kendt som Prins Charles fra 1818 til 1856
 Prins Charles af Belgien (1903–1980), prinsregent i Belgien fra 1944 til 1950.
 Prins Charles af Luxembourg (1927–1977)
 Prins Charles af Wales (født 1948), den nuværende arving til den engelske trone (2005)
 Prins Charles af Luxembourg (født 2020)